Superliga 2021-2022 i volleyboll för damer var den 16:e upplagan av serien, som är den översta i det serbiska seriesystemet. Serien genomfördes mellan 2 oktober 2021 och 11 april 2022. I turneringen deltog tio lag. OK Röda stjärnan Belgrad vann serien och blev serbiska mästare för femte gången. Branka Tica var främsta poängvinnare med 384 vunna poäng

Regelverk

Format 
Serien genomförs i två steg:
 Grundserie, där alla mötte alla, både hemma och borta. De första åtta lagen kvalificerade sig för slutspel medan det sista laget åkte ur serien och fick spela nästa säsong i Prva Liga.
 Slutspel, där kvarts- och semifinaler, spelades i bäst av tre matcher och finalen i bäst av fem matcher.

Metod för att bestämma tabellplacering 
Om slutresultatet var 3-0 eller 3-1 i set, tilldelades det vinnande laget 3 poäng och det förlorade laget 0 poäng. Om slutresultatet blev 3-2, tilldelades det vinnande laget 2 poäng och det förlorande laget 1 poäng.

Placeringen i tabellen bestämdes av:
 Antal vunna matcher
 Poäng
 Kvoten vunna/förlorade set
 Kvoten vunna/förloade bollpoäng.

Deltagande lag 
OK Inđija tog sig upp direkt från Prva Liga. ŽOK Klek Srbijašume, som kom näst sist i   Superliga 2020–21, lyckades kvala sig kvar i högstaserien genom att vinna i kvalet över OK Radnički, som kommit tvåa i Prva Liga.

Turneringen

Grundserien

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för slutspel.
      Nerflyttade till Prva Liga.

Slutspel

Spelschema

Resultat

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Resultat för deltagande i andra turneringar

Statistik

Referenser

Noter

Sportåret 2021
Sportåret 2022
Volleybollsäsongen 2021/2022
 2021-2022